Zoffoli ist der Familienname folgender Personen:
 Damiano Zoffoli (* 1960), italienischer Politiker
 Enrico Zoffoli (1915–1996), italienischer Priester und Theologe
 Marta Zoffoli (* 1972), italienische Schauspielerin
 Roberto Zoffoli (* 1964), italienischer Politiker